Landtagswahl 2018 steht für folgende Wahlen:

in Deutschland:
 Landtagswahl in Bayern 2018
 Landtagswahl in Hessen 2018

in Österreich:
 Landtagswahl in Kärnten 2018
 Landtagswahl in Niederösterreich 2018
 Landtagswahl in Salzburg 2018
 Landtagswahl in Tirol 2018

in Italien:
 Landtagswahl in Südtirol 2018
 Landtagswahl im Trentino 2018